Сиудад Мадеро има више значења:

 Општина Сиудад Мадеро (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сиудад Мадеро (Сиудад Мадеро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику